Altijd Vrij is een vervoerbewijs waarmee onbeperkt van het Nederlandse openbaar vervoer per trein gebruik kan worden gemaakt. Het abonnement staat op een persoonlijke OV-chipkaart.

Het is een contract tussen de klant en Nederlandse Spoorwegen. Op basis van dat contract brengt NS, als handelsagent, vervoerscontracten tot stand tussen de klant en elke vervoerder bij wie het Jaarabonnement geldig is. Formeel is er dus voor iedere vervoerder een apart contract, al heeft de klant daar geen aparte papieren van.

Altijd Vrij is binnen Nederland geldig op het geboden vervoer per trein zoals vastgelegd in de NS-Reisplanner op ns.nl. Toeristische spoorwegen en museumlijnen maken geen deel uit van het nationale treinaanbod en het abonnement is daar niet geldig. In de Thalys is het abonnement niet geldig, hoewel de trein wordt getoond in de reisplanner (mits de optie "Toon hogesnelheidstreinen" is aangekruist).

De jaarversie, Altijd Vrij Jaar, kan worden gecombineerd met BTM Vrij.

Geldigheid per vervoerder
Overzicht (zie ook Nederlandse spoorwegmaatschappijen voor personenvervoer voor de trajecten):
 Nederlandse Spoorwegen (bij internationale trajecten tot aan de grens) incl. de treinen vallend onder NS International:
het Nederlandse traject van IC Brussel: Amsterdam - Breda (grens)
het Nederlandse traject van IC Berlijn: Schiphol - Hengelo (grens).
het Nederlandse traject van ICE (zonder toeslag): Amsterdam - Utrecht - Arnhem - Emmerich (grens)
 Arriva Personenvervoer Nederland / Breng, incl. Bad Nieuweschans - Bad Nieuweschans (grens)
 Connexxion
 Keolis Nederland
 Abellio Rail NRW (op het Nederlandse deel van het traject Arnhem Centraal - Zevenaar - Düsseldorf Hauptbahnhof)
en op het traject Enschede - Glanerbrug met DB Regio NRW.
Verder is het abonnement geldig in de Intercity direct. Voor het traject Schiphol - Rotterdam Centraal v.v. is een toeslag verschuldigd.

Het geeft in de trein tijdens de voordeeluren recht op 40% korting voor maximaal drie medereizigers.
Het geeft recht op 40% korting op een overgang 2-1 voor een papieren treinkaartje/enkele reis of retour.

Bij Altijd Vrij kan men voor maximaal vier gezinsleden een bijabonnement aanvragen (een gelijk of beperkter abonnement tegen gereduceerd tarief).

Met Altijd Vrij dient men in- en uit te checken. Voor internationale reizen geldt een uitzondering: men kan met een papieren vervoerbewijs van/naar de grens naar/van een station in het buitenland, of met een netkaart voor het betreffende buitenland, zonder in te checken de grens over reizen. Het instaptarief is € 0. De tijd die men op het station kan verblijven zonder tussendoor uit en in te checken is daardoor niet beperkt tot 60 minuten: de 60-minutenregel is namelijk geen voorschrift waar aan voldaan moet worden maar bepaalt slechts dat bij een langer verblijf het instaptarief verschuldigd is. Bij herhaalde schending van de in- of uitcheckplicht kan NS onder meer het instaptarief voor de betreffende persoon verhogen. Bij reizen zonder inchecken kan men in principe een boete krijgen, en dezelfde 30-minutenregel geldt als voor dalurenabonnementen; als men deze overtreedt kan de "korting" van 100% vervallen.

De zakelijke versie voor op de NS-Business Card heet Trein Vrij.

Zie Dal Vrij voor de variant waarin men enkel in de daluren vrij kan reizen.

Externe links
 https://web.archive.org/web/20150506233805/http://www.ns.nl/producten/vrij-reizen/p/altijd-vrij-jaar
 https://web.archive.org/web/20150731194327/http://www.ns.nl/producten/vrij-reizen/p/altijd-vrij-maand

Reisproduct